Никола́й Долгов:
 
 Долгов, Николай Иванович (1918—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Долгов, Николай Сергеевич (1908—1997) — советский оператор документального кино, лауреат Сталинской премии первой степени (1946).